St.-Josef-Krankenhaus, St.-Joseph-Krankenhaus, St.-Josef-Hospital, St.-Josefs-Hospital oder Josefsspital steht für Krankenhäuser in

Deutschland:
 St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof
 St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
 St. Josef-Hospital Bochum, Nordrhein-Westfalen 
 St. Josefs-Hospital Bochum-Linden, Nordrhein-Westfalen
 St. Joseph-Stift (Bremen), Bremen
 St.-Josefs-Hospital Dortmund, Nordrhein-Westfalen 
 St. Joseph-Stift (Dresden), Sachsen
 St. Josef-Krankenhaus Kupferdreh, Essen, Nordrhein-Westfalen
 St. Josefskrankenhaus in Freiburg, Baden-Württemberg, siehe Regionalverbund kirchlicher Krankenhäuser #Akutkliniken
 Krankenhaus St. Josef (Hamm), Nordrhein-Westfalen 
 St. Josefs-Krankenhaus Hilden, Nordrhein-Westfalen 
 Brüderhaus St. Josef in Koblenz, Rheinland-Pfalz, siehe Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur
 St. Josef-Krankenhaus Linnich, Nordrhein-Westfalen
 Josephspital, München
 St. Josef-Hospital (Neuss), Nordrhein-Westfalen
 St.-Josefs-Hospital Oberhausen-Sterkrade, Nordrhein-Westfalen
 Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg, Bayern
 Krankenhaus St. Josef (Schweinfurt), Bayern
 St. Josefs-Hospital Wiesbaden, Hessen
 Krankenhaus St. Josef (Wuppertal), Nordrhein-Westfalen, im Klinikverbund St. Antonius und St. Josef
 Sankt-Josefs-Krankenhaus in Potsdam, siehe (ggf.) Alexianer St. Josefs-Krankenhaus

Österreich:
 Krankenhaus St. Josef Braunau, Oberösterreich
 Landesklinikum Hollabrunn, Niederösterreich
 Sozialmedizinisches Zentrum Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital, Wien-Favoriten
 St. Josef Krankenhaus Wien-Hietzing
 Kaiser Franz Joseph-Ambulatorium und Jubiläumsspital, ehemaliges Spital in Wien-Mariahilf

Tansania:
 St. Joseph Hospital Kagondo

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 St. Joseph’s Hospital (Kalifornien), ID-Nr. 85001016
 St. Joseph’s Hospital (Montana), ID-Nr. 78001684

Jerusalem
 St.-Josef-Krankenhaus, Ost-Jerusalem

Siehe auch:
 Hermann-Josef-Krankenhaus